Isländska sagor kan syfta på
Sagalitteratur – en berättande historia från Norden, framförallt Norge och Island, men också från andra platser i de fornnordiska områdena
Islänningasagor – medeltida litteratur skriven på och om Island